Charles Gordon-Lennox kan syfta på:

Charles Gordon-Lennox, 5:e hertig av Richmond och 5:e hertig av Lennox (1791–1860)
Charles Gordon-Lennox, 6:e hertig av Richmond och 6:e hertig av Lennox (1818–1903)
Charles Gordon-Lennox, 7:e hertig av Richmond och 7:e hertig av Lennox (1845–1928))
Charles Gordon-Lennox, 8:e hertig av Richmond och 8:e hertig av Lennox (1870–1935)

Se även
Charles Lennox